Pseudopaludicola är ett släkte av groddjur. Pseudopaludicola ingår i familjen Leiuperidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Pseudopaludicola